Live at the Marquee — название музыкальных альбомов.

 Live at the Marquee — концертный альбом ирландского гитариста и певца Гэри Мура 1983 года.
 Live at the Marquee — концертный альбом американской группы Dream Theater 1993 года.
 Live at the Marquee — концертный альбом британской группы King Crimson 1998 года (запись 1969 года).